Финал Кубка Испании по футболу 1976/1977 стал 75-ым в истории и состоялся 25 июня 1977 года. «Реал Бетис» победил «Атлетика Бильбао» в серии пенальти со счётом 8:7 (2:2 в основное и дополнительное время) и стал обладателем Кубка Испании.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1977
Испания
Матчи ФК «Реал Бетис»
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 25 июня
Июнь 1977 года
Спорт в Испании в 1977 году
Спортивные соревнования в Мадриде